Константи́н Иванович Миха́йлов:
 Михайлов, Константин Иванович (1838—1918) — генерал по адмиралтейству, исследователь Каспийского, Чёрного и Балтийского морей.
 Михайлов, Константин Иванович (1907—1981) — лауреат Ленинской премии.